Красный Воин — многозначный термин:

Печатные издания 
 «Красный воин» — газета, печатное издание Московского военного округа.

Населённые пункты 
 Красный Воин — посёлок в Солнечногорском районе Московской области.
 Красный Воин — посёлок в Чамзинском районе Республики Мордовия.